Коту — власна назва.

Топоніми

Коту (Барселуш) — парафія.
 Коту-де-Ештевеш — парафія.

Коту (Ботошань) — село.
 Коту (Долж)—  село.
 Коту (Кука, Арджеш) — село.
 Коту (Уда, Арджеш) — село.

Коту (острів) — в групі островів Ха'апаї.